Luis Ernesto Tapia puede referirse a:

Luis Ernesto Tapia (futbolista), futbolista panameño.
Cancha Luis Ernesto Tapia, cancha de entrenamiento junto al Estadio Rommel Fernández.